Алтухов Пётр Кириллович (23 марта 1919, село Высокое, Курская губерния — 24 ноября 2005, Москва) — советский военачальник и военный учёный, генерал-полковник (5.05.1978). Доктор военных наук. Профессор.

Биография 

Из семьи крестьянина. Русский.

В Красной Армии с 1939 года, призван Дятьковским районным военкоматом Орловской области. Окончил Чкаловское танковое училище в 1941 году (город Чкалов, ныне Оренбург). Участник Великой Отечественной войны. Начало войны встретил командиром взвода Новоград-Волынского укрепленного района, затем командовал ротой в его составе. Участник тяжелейших приграничных оборонительных сражений на Юго-Западном фронте. Затем служил в штабе стрелкового полка, был офицером связи штаба 30-й армии на Западном фронте. В 1943—1944 годах — старший помощник начальника оперативного отдела и начальник оперативного отдела штаба 10-й гвардейской армии на 2-м Прибалтийском фронте и на Ленинградском фронте. Участвовал в Смоленской, Режицко-Двинской, Мадонской, Рижской наступательных операциях и в блокаде Курляндской группировки противника. В годы войны трижды ранен, награждён двумя боевыми орденами.

После войны продолжил службу в Советской армии. В 1947 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1947 по 1950 году служил старшим офицером отдела управления штаба главнокомандующего войсками Дальнего Востока.

В 1952 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С 1952 года — научный сотрудник Военно-научного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С 1954 года — начальник отдела штаба армии. С 1957 года — старший преподаватель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. Генерал-майор (7.05.1960). С 1967 года — заместитель начальника кафедры в этой академии, а затем — начальник кафедры управления войсками в этой же академии. С 1989 года — в отставке.

Крупный учёный в области управления войсками и истории военного искусства. Автор большого количества научных работ. Доктор военных наук. Профессор.

Член ВКП(б)/КПСС с 1943 по 1991 годы. Был членом экспертной комиссии Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР.

Жил в Москве. Похоронен на .

Награды 
 Орден Красного Знамени (5.04.1943)
 Ордена Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (1.08.1944) степеней
 Орден Трудового Красного Знамени
 Два ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль  «За  безупречную  службу» 1-й степени
Иностранные награды
 Медаль «40 лет Победы на Халхин-Голе» (Монголия, 1979)
 Медаль «30 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 1974)
 Медаль «Братство по оружию» (Польша)

Труды 
 «Основы теории управления войсками» (1984 в соавт.)
 «О научных основах управления войсками» (1975, в соавт.)
 «Незабываемые дороги. Боевой путь 10-й гвардейской армии» (1974, в соавт.)
 Некоторые вопросы управления войсками в армейской наступательной операции. // Военно-исторический журнал. — 1976. — № 9. — С.11-19.

Примечания

Литература 
 Книга Памяти Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. — М.: «Подмосковье», 2016.
 Некролог // Красная Звезда. — 2005. — 29 ноября.
 Биографические данные и фотография П. К. Алтухов на сайте «Элита Вооружённых Сил»
 Наградные листы П. К. Алтухова в ОБД «Память народа»

Родившиеся в Медвенском районе
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Члены КПСС